Labeyrie steht für:

 Labeyrie, eine Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques, Frankreich

Labeyrie ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Émile Henry Labeyrie (* 1943), französischer Astronom
 Laurent Labeyrie (* 1946), französischer Klimatologe
 Louis Labeyrie (* 1992), französischer Basketballspieler
 Maurice Labeyrie (* 1889), französischer Rugby-Union-Spieler, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen 1920, siehe Olympische Sommerspiele 1920/Rugby
 Philippe Labeyrie (* 1938), französischer Politiker (Parti socialiste) und Mitglied des französischen Senats
 Mehdi Labeyrie Hafsi (* 1978), französisch-tunesischer Basketballspieler, Nationalspieler und Olympiateilnehmer